De Chirico ist der Name folgender Personen:
 Andrea Di Chirico (1891–1952), italienischer Schriftsteller und Maler, genannt Alberto Savinio, Bruder von Giorgio
 Giorgio de Chirico (1888–1978), italienischer Maler, Bruder von Andrea
 Grazia Barbiero De Chirico (* 1951), italienische Politikerin
 Jakob De Chirico (* 1943), italienischer Künstler
 Ruggero De Chirico (* 1934), italienischer Maler mit dem Künstlernamen Ruggero Savinio, Sohn von Andrea